Городецкая - топоним и фамилия:

Топоним 
 Городецкая — река в России, протекает по территории Оренбургской и Самарской областей.
 Городецкая — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

Фамилия 
 Городецкая, Анна Алексеевна (1889—1945) — русская поэтесса, актриса.
 Городецкая, Инна Александровна (1914—1972) — советская художница.
 Городецкая, Нина Семёновна (1937—2008) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, телятница. 
 Городецкая, Эльза Эдуардовна (1919—?) — первая стюардесса Советского Союза; обслуживала пассажиров рейса Москва-Ашхабад 5 мая 1933 года на борту 21-местного самолета ПС-84.

См. также 
 
 Городецкий
 Подгородецкий